El Jazmín kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Jazmin (ort), Zacatecas, Mazapil, 
 El Jazmín (ort i Mexiko, Querétaro Arteaga), San Juan del Río, 
 El Jazmín (ort i Mexiko, Michoacán de Ocampo, Tlalpujahua), 
 El Jazmín (ort i Mexiko, Guerrero, Coahuayutla de José María Izazaga), 

Robotskapade Mexikoförgreningar